Tartarin peut s'appliquer à :

Zoologie 
 Le Tartarin, un autre nom pour le babouin hamadryas (Papio hamadryas), un singe de la famille des cercopithecidés.

Patronymes 
 Jean-Luc Tartarin, photographe français
 Jean-Luc Tartarin, cuisinier

Divers 
 Tartarin de Tarascon, personnage de fiction utilisé par le romancier français Alphonse Daudet dans trois romans publiés entre 1872 et 1890.